Gabussi är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Giulio Cesare Gabussi (omkring 1555–1611), italiensk kapellmästare och komponist
 Vincenzo Gabussi (1800–1846), italiensk musikpedagog och komponist

Italienska efternamn